Пля́жи Севасто́поля — пляжи, расположенные в пределах Севастополя и других населённых пунктов города федерального значения Севастополь. Многие пляжи Севастополя благоустроены, некоторые имеют спасательные станции. На большинство пляжей запрещён проход с животными, а на территории запрещено распитие спиртных напитков и купание в нетрезвом состоянии.

В 2015 году Правительство Севастополя утвердило список из 47 пляжей города, из них 8 пляжей (Омега, Учкуевка, Парк Победы, Золотой, Мыс Хрустальный, Песочный, Солнечный, Любимовка) способны принять более 1 тысячи человек в день.

Пляжи Севастополя

Ленинский район

Гагаринский район

Северная сторона

Балаклава

Примечания

Литература 
 Балаклава, мыс Айя, мыс Фиолент. Севастополь: Библекс, 2007. С. 4. ISBN 978-966-8231-95-7
 Севастополь: прогулки по городу. Севастополь: Библекс, 2005. С. 50-51. ISBN 966-8231-34-1

Ссылки 
 Гостям Севастополя — Пляжи
 Панорамы Севастопольских пляжей 

Пляжи Севастополя